Peão (xadrez) — peça do jogo de xadrez;
 Peão (rural) — empregado de fazenda ou de estância (em português brasileiro)
 Peões — documentário brasileiro de 2004
 Peão de boiadeiro — atleta que monta em  rodeios

Ver também 
 Pedestre — pessoa que circula a pé (em português europeu)
 Peonagem — soldado da infantaria medieval (peonagem)